Hütten (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hütten (Sleeswijk), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Hütten (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich
Hütten (Bartenshagen-Parkentin), een Ortsteil in de Duitse gemeente Bartenshagen-Parkentin

Zie ook
Hüttenrode, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Hüttenkäse, een verse kaas